Гринел може да се отнася до:
 Гринел, град в Айова в САЩ
 Гринелския колеж в едноименния град.
 Джордж Бърд Гринел – американски учен и писател.